Брера — итальянская фамилия и топоним.

Название 
 Брера — квартал Милана в историческом центре города.
 Брера — главная улица квартала Брера в Милане.
 Дворец Брера (палаццо Брера) — достопримечательность квартала.
 Академия Брера — академия изящных искусств (университет), расположенный во дворце Брера.
 Пинакотека Брера — важнейший художественный музей Милана, также расположенный во дворце Брера.
 — старинная библиотека, которая также находится во дворце Брера.
  — небольшой ботанический сад позади дворца.
 Астрономическая обсерватория Брера — обсерватория, основанная первоначально во дворце Брера.
  — католическая церковь, монастырский храм, перестроенный во времена Наполеона под нужды пинакотеки.
 «Мадонна Брера» — картина Пьеро делла Франчески, именуемая в русской традиции Алтарь Монтефельтро, из коллекции пинакотеки Брера.
 Alfa Romeo Brera — спортивный автомобиль, выпускавшийся компанией Alfa Romeo в Милане.
  — один из футбольных клубов Милана.

Фамилия 
  — итальянский писатель и спортивный журналист.
  (род. 1949) — итальянский писатель и журналист, сын предыдущего.